Die Primeira Divisão 1974/75 war die 41. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. September 1974 und endete am 11. Mai 1975.

Benfica Lissabon wurde zum 21. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1974-75 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1974/75